Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу среди молодёжных команд 2021 начался 18 марта 2019 и закончится 17 ноября 2020 года. В нём участвуют 53 сборные, соревнующиеся за 14 мест в финальном раунде.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка квалификационного раунда состоялась 11 декабря 2018 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
Команды были разбиты на шесть корзин, согласно рейтингу, заработанному в ходе выступлений на последних трёх чемпионатах Европы (в том числе и в отборочных турнирах).

Групповой этап 
Девять победителей групп и пять лучших команд, занявших вторые места, выходят напрямую в финальную стадию. При этом при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах.
Если несколько из «вторых» команд набрали в этих матчах одинаковое количество очков, в силу вступают следующие критерии:

 разница мячей;
 количество голов;
 количество голов на выезде;
 рейтинг «фэйр-плей»;
 жребий.

Если по окончании группового этапа две или более команд набрали равное количество очков, для определения первенства применяются следующие критерии:
 количество очков, набранных в матчах между данными командами;
 разница мячей в матчах между данными командами;
 количество забитых голов в матчах между данными командами;
 количество голов в матчах между данными командами, забитых гостями.

Если после применения критериев 1, 2, 3 и 4 две команды по-прежнему имеют равные показатели, эти же критерии применяются ещё раз уже только для этих двух команд. Если и это не приводит к результату, применяются критерии 5 и 6.

 результаты всех матчей в группе: 1) разница мячей, 2) количество забитых голов;
 жребий.

Если две команды имеют абсолютно идентичные показатели перед последним матчем в группе и играют вничью, то по окончании основного времени проводится серия пенальти.

Группа 1 

Источник: УЕФА

Группа 2 

Источник: УЕФА

Группа 3 

Источник: УЕФА

Группа 4 

Источник: УЕФА

Группа 5 

Источник: УЕФА

Группа 6 

Источник: УЕФА

Группа 7 

Источник: УЕФА

Группа 8 

Источник: УЕФА

Группа 9 

Источник: УЕФА

Сравнение команд, занявших вторые места в группах 
Учтены только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах.

Стыковые матчи 
Жеребьевка стыковых матчей должна была состояться 16 октября 2020 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Матчи должны были пройти с 9 по 17 ноября 2020 года, однако позже стыковые матчи были отменены из-за пандемии COVID-19.

Квалифицировавшиеся команды 

(Жирным шрифтом выделены года, в котором команды становилась чемпионом. Курсивом — команда была организатором)
1-В составе  Чехословакии
2-В составе  СССР
3-В составе  ФРГ

Бомбардиры 
За весь отборочный турнир было забито 822 мяча в 255 матчах (в среднем 3,22 мяча за матч)

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2021